О́кница () — молдавский топоним.
 Окница — город на севере Молдавии, центр Окницкого района.
 Окница — село в Окницком районе Молдавии.
 Окница-Резешь — село в Оргеевском районе Молдавии.
 Окница-Цэрань — село в Оргеевском районе Молдавии.
 Окница — село в Каменском районе ПМР.